Anges et Démons est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature
 Anges et Démons, œuvre de dom Bernard-Marie Maréchaux écrite en 1902.
 Anges et Démons (Angels and Demons), roman américain de Dan Brown, paru en 2000.

Peintures
 Jean Foucquet (1415-1485), peintre miniaturiste des rois de France Charles VII et Louis XI a peint des Anges et Démons

Cinéma
 Anges et Démons (Re Mizeraburu: Kami to Akuma), film japonais de Daisuke Ito, adapté des Misérables de Victor Hugo et sorti en 1950 ;
 Anges et Démons, film  pornographique français de François Orenn, produit par Jean-Daniel Cadinot et sorti en 2008 ;
 Anges et Démons (), film américain de Ron Howard, adapté du roman éponyme de Dan Brown et sorti en 2009.

Télévision
 Anges et Démons (), série espagnole.

Voir aussi

Notes et références